

Patronyme 

 Paul-Louis Courier (1773-1825), pamphlétaire français ;
 Jim Courier (1970-), joueur de tennis américain.

Toponyme 

 Courier, centre commercial français à Annecy.

Titres 

 Courier de l'Europe, périodique bi-hebdomadaire franco-britannique.

Autres 

 Courier, police de caractères ;
 , serveur d'échange de courrier électronique.